George Chichester kan syfta på bland andra:

* George Chichester, 2:e markis av Donegall (1769–1844)
 George Chichester, 3:e markis av Donegall (1797–1883)
 George Chichester, 5:e markis av Donegall (1822–1904)